Karlova Ves – quartiere di Bratislava
 Karlova Ves – comune della Repubblica Ceca